Amor mío é uma telenovela com versões nos seguintes países:

Amor mío (Argentina)
Amor mío (México)
Amor mío (Venezuela)

Desambiguações de televisão